Капе́лла:

 Капелла (, уменьш. от ) — тип католического строения. На русский язык часто неточно переводится словом «часовня».
 Капелла (коллектив) — разновидность хора или оркестра.
 Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга — концертно-музыкальное учреждение в Санкт-Петербурге.
 Капелла — звезда в созвездии Возничего.
 Капелла — ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Капелла (башня) — небоскрёб в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

Персоналии 
 Марциан Капелла — латинский писатель первой половины V века.
 Капелла, Галеаццо-Флавио (Capra, чаще Capella; 1487—1537) — итальянский писатель.

См. также 
 а капелла (, «как в часовне») — многоголосное хоровое пение без инструментального сопровождения.
 Капеллан — должность священнослужителя
 Капеллани (значения)
 Капелья — муниципалитет в Испании.
 Капела (значения)
 Capella (род. 1986) — российский музыкант, битмейкер.
 Cappella — итальянская евродэнс-группа.